Жанко́ш Жасула́нович Тура́ров (, ) — непобеждённый казахстанский профессиональный боксёр.

Биография 
Жанкош Тураров родился 20 ноября 1990 года в селе Акколь в Таласском районе Джамбулской области Казахской ССР, в 2003 году переехал в Алматы. Начал заниматься боксом с 2004 года в секции тренера Сагатбека Мусаханова. Тураров принимал участие в любительских соревнованиях, но значимых побед не одержал. В 2008 году стал готовиться к боям на профессиональном ринге. Первый бой c Талантом Укуевым из Киргизии, закончившийся победой Турарова, состоялся в 2009 году. В том же году он одержал победу над перуанским боксёром Франком Паредесом, а в 2010 году одолел Алишера Пайзиева из Туркменистана.

После боёв с американскими боксёрами Джонни Фрейзером, Френки Мартинезом и Дэвидом Кастильо в Неваде, Жанкош Тураров попал в поле зрения спортивных промоутеров, которые пригласили его в США, и в 2013 году он приехал в Майами. В США Тураров вместе с другим известным казахстанским боксёром Канатом Исламом тренировался под руководством Нельсона Лопеса ().

В 2016 году в Нью-Йорке Жанкош Тураров в первом же раунде отправил в нокаут своего соперника бразильца Жоакима Карнейро () и получил титул чемпиона мира по версии NBA (National Boxing Association). После этого он вошёл в список 15 лучших боксёров по версии WBA в своей весовой категории. Год спустя, в сентябре 2017 года Тураров провёл бой в Астане с Бруно Леонардо Ромаем () из Аргентины и одержал победу единогласным решением судей. После боя казахстанский боксёр сообщил, что в 5-м раунде сломал свою руку и до завершения поединка боксировал левой рукой.

В апреле 2019 года стало известно о том, что Жанкош Тураров подписал контракт с менеджерской компанией MTK Global, казахстанским отделением которого руководит Аскар Салыкбаев () и его партнёр Ахмед Сиддики (). Сам боксёр назвал данное событие «отличной новостью», а MTK Global — «лучшей командой менеджеров в боксе».

6 июля 2019 года Тураров провёл бой с аргентинцем Мауро Максимилиано Годоем () за второстепенный титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе и одержал победу в третьем раунде. Эта победа стала 24-й в профессиональной карьере Турарова и позволила ему занять 8-е место в рейтинге WBO в первой средней категории. Подготовкой Турарова к бою с Годоем занимался известный специалист, заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Сагатбек Мусаханов.

После двух лет перерыва Жанкош Тураров вновь вышел на профессиональный ринг 18 декабря 2021 года в городе Нур-Султан. Бой с египтянином Абдумонемом Саидом закончился победой Турарова спустя 45 секунд после начала.

Семья 
В ноябре 2016 года Жанкош Тураров женился на Кларе Иса. В мае 2017 года у него родилась дочь.

Примечания 

Боксёры Казахстана
Боксёры первой полусредней весовой категории